Zeiner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Zeiner (1807–1861), österreichische Theaterschauspielerin
 Gerald Zeiner (* 1988), österreichischer Handballspieler
 Helmut Zeiner (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Herman Fredrik Zeiner-Gundersen (1915–2002), norwegischer General
 Lukas Zeiner, Schweizer Glasmaler und Landvogt
 Manfred Zeiner (1921–2005), deutscher Politiker (SPD)
 Monika Zeiner (* 1971), deutsche Autorin